Tellkampf ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Tellkampf (1798–1869), deutscher Pädagoge
 Gert Tellkampf (1908–1986), deutscher Schauspieler
 Johann Louis Tellkampf (1808–1876), preußischer Nationalökonom und Politiker

Siehe auch:
 Tellkampfschule in Hannover
 Tellkamp
 Telkamp